Honey (engl. für „Honig“) steht für:

geographische Objekte:
 Mount Honey, Berg in Neuseeland
 Municipio Honey, Verwaltungseinheit in Mexiko

Filme:
 Honey (2003), US-amerikanischer Film von Bille Woodruff
 Honey, Alternativtitel von Bal – Honig türkisch-deutscher Film von Semih Kaplanoğlu (2010)
 Honey 2 – Lass keinen Move aus, US-amerikanischer Film von Bille Woodruff (2011)

Musik:
 Honey (Lied), Lied von Bobby Goldsboro (1968)
 Honey Twins, deutsches Gesangsduo 

Honey ist der Familienname folgender Personen:

 David Honey (* 1958), australischer Politiker
 Edwin Earle Honey (1891–1956), US-amerikanischer Mykologe
 Gary Honey (* 1959), australischer Leichtathlet
 Issac Honey (* 1993), ghanaischer Fußballspieler
 Samuel R. Honey (1842–1927), US-amerikanischer Politiker

Honey ist der Vorname oder Spitzname folgender Personen:
 Honey Bane (* 1964), britische Sängerin und Schauspielerin
 Honey Gordon, US-amerikanische Jazzsängerin, siehe Honi Gordon
 Alexander „Honey“ Keen (* 1982), deutsches Model, siehe Alexander Keen

Siehe auch:

 Honey Creek Township 
 Honey Island 
 Tupelo Honey 
 A Taste of Honey 
 Milk and Honey
 Cutie Honey
 Honey, Honey 
 Money Honey
 Wild Honey
 Honey × Honey Drops
 Honey and Clover 
 Pablo Honey 
 Honey Cone 
 Honey for Petzi
 Honey trap
 Honey Glider
 Honi